Hede kyrka kan syfta på:

 Hede kyrka, Bohuslän – en kyrkobyggnad som tillhör Sörbygdens församling i Göteborgs stift
 Hede kyrka, Härjedalen – en kyrkobyggnad som tillhör Hedebygdens församling i Härnösands stift